Il diritto del mare è stato materia di diverse convenzioni internazionali. Fra le principali dopo la seconda guerra mondiale:

Prima conferenza sul diritto del mare: si è tenuta a Ginevra nel 1958 e vi hanno partecipato 86 Stati. Si concluse con l'adozione di 4 testi convenzionali: 
Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua,
Convenzione sull'Alto Mare,
Convenzione sulla piattaforma continentale e
Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'Alto Mare.
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare: tenutasi nel 1982 a Montego Bay (Giamaica), è entrata ufficialmente in vigore nel 1994. Composta di 320 articoli e 9 allegati la nuova codificazione è uno strumento unitario che disciplina le varie aree marine e scioglie alcuni nodi rimasti non risolti dalla Prima Conferenza del Diritto del Mare.